L'abréviation FS peut désigner :
en français
 Finalité sociale d'une société
 Forces spéciales
 François Serpent, le pseudonyme du poète estonien Indrek Mesikepp
 Frégate de surveillance, un type de navires de la Marine nationale française
 fiche sanitaire
 Force Solidaire, un mouvement politique français

en anglais
 File System ou système de fichier
 Flight Simulator, un logiciel de Microsoft, FS peut être suivi du numéro de version : FS4, FS5, FS2000 (ou FS2K), FS2002, etc
 Full screen, désigne le cadrage plein écran en télévision, en vidéo ou en informatique (4/3 et 16/9)
 Full Supervision, un mode de circulation de la norme de signalisation ferroviaire européenne ETCS
 Future Systems, un ancien projet de développement d'IBM
 French Ship, un préfixe de l'OTAN pour désigner un navire français

en italien
 Ferrovie dello Stato, une société de chemins de fer italiens de l'État, entreprise publique qui exploite le réseau national italien de chemins de fer